Стрешнево — упразднённое село в Данковском районе Липецкой области. Находится на территории современного Бигильдинского сельсовета. Стоит на реке Дон. Ныне урочище Стрешнево (Стрешневское городище)

География 
Находится на левом берегу верхнего Дона в 30 км выше нынешнего города Данкова, между селами Полибино и Долгое. Напротив, на правом берегу, стоит деревня Верхняя Павловка.

История 
В 1680 году упоминается деревянный храм.

Вотчина русского государственного деятеля, сенатора Василия Ивановича Стрешнева (1707—1782).

В 1794 году графом Ф. А. Остерман-Толстым, зятем В. И. Стрешнева, возведена крупная кирпичная церковь в стиле классицизма.

Инфраструктура 
Сохраняются полуразрушенная церковь Казанской иконы Божией Матери.

Примечания 

Населённые пункты на реке Дон
Упразднённые населённые пункты Данковского района